Ел Басуреро има више значења:

 Ел Басуреро (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Басуреро (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Басуреро (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Басуреро (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Басуреро (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику